HMS Renown ha sido el nombre utilizado por ocho buques de la Royal Navy, junto a otros tres, que lo tuvieron asignados en diferentes momentos durante su construcción:

  fue un brulote armado con 20 cañones, anteriormente, fue el buque francés Renommee.  Fue capturado en 1651 por el  y vendido en 1654.
  fue un navío de línea de 5ª categoría según a clasificación inglesa (equivalente a fragata según la clasificación española) armado con 30 cañones, que previamente había sido el francés Renommée. Fue capturado en 1747 por el HMS Dover y desguazado en 1771.
  fue un navío de línea de cuarta clase (fragata) armado con 50 cañones botado en 1774 y desguazado en 1794.
  fue un navío de línea de tercera clase armado con 74 cañones, botado en 1798. Fue construido bajo el nombre HMS Royal Oak, pero fue renombrado en 1796. Realizó servicios en Puerto desde 1814 y fue desguazado desde 1835.
  fue un navío de línea de segunda clase armado con 91 cañones vendido a Prusia en 1870.
 HMS Renown debería haber sido el líder de la clase de acorazados Victoria, pero fue renombrado  en 1887 y botado un año más tarde.
 HMS Renown debía haber sido el Segundo acorazado de la clase Royal Sovereign pero fue renombrado  en 1890 y botado en 1891.
  fue un acorazado de la clase Centurion botado en 1895 y vendido para deguace en 1914.
 HMS Renown debería haber sido el líder de los acorazados de la clase  Revenge pero fue renombrado  en 1913 y botado en 1915.
  fue el líder de su clase de cruceros de batalla botado en 1916 y vendido en 1948.
  fue un submarino de la clase Resolution botado en 1967.  Fue dado de baja en 1996 y permanence a la espera de destino.

Nombres de buques británicos